1492: Conquest of Paradise (film), een film uit 1992.
 1492: Conquest of Paradise (soundtrack), de soundtrack bij de film.
 Conquest of Paradise (single), een single afkomstig van de soundtrack van de film, een hit uit 1995.